Het ATP-toernooi van Warschau 2008 (met de officiële naam Orange Warsaw Open 2008) werd van 9 tot en met 15 juni gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Warszawianka Courts in de Poolse hoofdstad Warschau.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Warschau
ATP-toernooi van Warschau